Калинка — уменьшительное от калина.

Искусство 
 Калинка — песня.

Топонимы

Белоруссия 
  — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Калинка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Калинка — село в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали.

Россия 
 Калинка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Калинка — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Калинка — село в Обоянском районе Курской области.
 Калинка — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Калинка — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Калинка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Калинка (река, впадает в Татарский пролив) — река в Сахалинской области, на острове Сахалин.
 Калинка (приток Сосьвы) — река в Свердловской области.
 Калинка (приток Тары) — река в Новосибирской области.

Украина 
 Калинка — село в Томашпольском районе Винницкой области.

Персоналии

фамилия 
 Калинка, Валериан (, 1826—1886) — польский священник и историк.

Биология 
 Калинка (бобырец, Leuciscus borysthenicus) — рыба семейства карповых.

Разное 
 «Калинка» — военный аэродром «10-й участок» в Хабаровском крае.